Sint-Wendelinuskerk (Rodershausen)
 Sint-Wendelinuskerk (Wallerode)